58-я параллель северной широты — широта, которая равна 58 градусов севернее экватора Земли. Она пересекает Европу, Азию, Тихий океан, Северную Америку и Атлантический океан.

На этой широте Солнце видно в течение 18 часов, 11 минуты в течение летнего солнцестояния и 6 часов, 27 минуты во время зимнего солнцестояния.                         К северу от широты +58°07' звезда Кастор никогда не скрывается за горизонтом.

По всему миру 
Начиная с Нулевого меридиана и направляясь на восток, 58-я параллель северной широты проходит через:

 {| class="wikitable plainrowheaders"
! scope="col" width="125" | Координаты
! scope="col" | Страна, территория или море
! scope="col" | Заметки
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Северное море
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| 
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Скагеррак
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Балтийское море
| style="background:#b0e0e6;" | Пересекает на севере, через острова Готланд и Форё, 
|-
| 
! scope="row" | 
| Остров Сааремаа
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Рижский залив
| style="background:#b0e0e6;" | 
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
| Около 3 километров
|-
| 
! scope="row" | 
| Около 9 километров 
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
| Проходит через Пермь и Усть-Илимск
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Охотское море
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Камчатка
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Берингово море
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Аляска
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Пролив Шелихова
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Аляска - Малиновый и Афогнак
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Тихий океан
| style="background:#b0e0e6;" | Аляска (залив)
|-
| 
! scope="row" | 
| Аляска 
|-valign="top"
| 
! scope="row" | 
| 
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Гудзонов залив
| style="background:#b0e0e6;" |
|-valign="top"
| 
! scope="row" | 
| Квебек
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Атлантический океан
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Шотландия
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Норт-Минч
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Шотландия
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Северное море
| style="background:#b0e0e6;" |
|}

См. также 
 56-я параллель северной широты
 57-я параллель северной широты

Примечания 

Широта